

Таскудук — село, район Байдібека, Туркестанська область
 Таскудук — село, Кзилкогинський район, Атирауська область
 Таскудук — село, Алімтауський сільський округ, Сариагаський район, Туркестанська область
 Таскудук — село, Дарбазинський сільський округ, Сариагаський район, Туркестанська область
 Таскудук — село, Сиримський район, Західноказахстанська область

Див. також 
 Таскудик